Как се каляваше стоманата може да се отнася за:

 Как се каляваше стоманата - роман от Николай Островски
 Как се каляваше стоманата – филм от 1942 година по едноименния роман, СССР
 Как се каляваше стоманата – филм от 1975 година по едноименния роман, СССР
 Вижте също Павел Корчагин